Boćarski klub Croatia (Šibenik)

Razdvojba je zadana, jer s obzirom na uglednost imena, postoji mogućnost da ima još klubova, odnosno može biti osnovano klubova s tim imenom.